Frkanovec (mađ.: Ferenchegy) je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Sveti Juraj na Bregu, Međimurska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 328 stanovnika te 110 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Međimurskoj županiji